John Chancellor ist der Name folgender Personen:

* John Chancellor (Offizier) (1870–1952), britischer Offizier und Kolonialbeamter
 John Chancellor (Journalist) (1927–1996), US-amerikanischer Journalist und Fernsehmoderator